Flavio Longino rappresenta una serie di personaggi di epoca romana come:
Tito Flavio Longino Quinto Marzio Turbone, console suffectus nel 149;
Flavio Longino console nel 486.

Note